Peron je lahko:
 peron - prostor na železniški postaji
 Juan Domingo Peron (1895-1974), argentinski general in državnik
 Evita Peron, žena Juana Perona